Het WTA-tennistoernooi van Moskou (officieel Kremlin Cup) van 2015 vond plaats van maandag 19 tot en met zaterdag 24 oktober 2015 in de Russische hoofdstad Moskou. Het was de twintigste editie van het Kremlin Cup-vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Moskou 2015. Er werd gespeeld op overdekte hardcourt-banen. Zowel in het enkel- als in het dubbelspel werden de titels gewonnen door Russinnen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Agnieszka Radwańska had zich wegens een schouderblessure uit het toernooi teruggetrokken.

De ongeplaatste Svetlana Koeznetsova uit Rusland won het toernooi. Zij versloeg in de finale de eveneens ongeplaatste Russische titelverdedigster Anastasija Pavljoetsjenkova in twee sets. Koeznetsova wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Moskou op haar naam te schrijven. Het was haar vijftiende WTA-titel, de eerste van 2015. Zij won US$ 131.230 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Martina Hingis en Flavia Pennetta hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Anna-Lena Grönefeld en Alicja Rosolska, verloor meteen al hun openings­partij. Daarin werden zij uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het via een wildcard toegelaten Russische duo Darja Kasatkina en Jelena Vesnina won het toer­nooi. Zij versloegen in de, op vrijdag 23 oktober 2015 gespeelde, finale het als tweede geplaatste Roemeense koppel Irina-Camelia Begu en Monica Niculescu in de match-tiebreak, na een tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Vesnina had daarnaast al elf eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Kasatkina geen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Moskou 2015
Moskou